Macauley steht für:

 Macauley Island, unbewohnte Pazifikinsel
 Ed Macauley (1928–2011), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Macaulay
 McAuley
 McCaulay
 McCauley